Torke ist der Familienname folgender Personen: 

 Hans-Joachim Torke (1938–2000), deutscher Osteuropahistoriker
 Marc Torke (* 1982), deutscher Moderator und Stadionsprecher
 Michael Torke (* 1961), US-amerikanischer Komponist

Siehe auch: Tork, Torque